Комехен има више значења:

 Комехен (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Комехен (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Комехен (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику